Schloss Neudorf steht für:
 Schloss Neudorf (Bentschen), Polen
 Schloss Neudorf (Eule), Schlesien
 Schloss Neudorf (Gemeinde Sankt Georgen an der Stiefing), Österreich
Siehe auch: 
 Burgneudorf